Aram Ier Kechichian (né en 1947), actuel catholicos de la Grande Maison de Cilicie
 Liliam Kechichián (née en 1952), femme politique uruguayenne
 Patrick Kéchichian (1951-2022), écrivain français
 Robert Kechichian (né en 1946), réalisateur, acteur et scénariste franco-arménien.
Patronyme arménien